Псо́у — абхазский топоним, может означать:

 Псоу — река на Западном Кавказе;
 Псоу (ранее: Сальме) — посёлок в составе села Гячрипш Гагрского района Абхазии;
 Весёлое-Псоу — микрорайон города Сочи;
 Псоу — железнодорожная платформа Абхазской железной дороги;
 «Псоу» — КПП на границе между Россией и Абхазией;
 «Псоу» — сорт абхазского вина.